Serie A 1961-1962 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1961-1962 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1961-1962 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano